Александр Житков:
 Житков, Александр Васильевич (1833—1901) — русский контр-адмирал
 Житков, Александр Николаевич (род. 1967) — советский и российский футболист, мастер спорта СССР.